Стах — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 

 Стах Іван (1918 — 1972) — єпископ УГКЦ.
 Стах Вікторія Іванівна (нар. 1969) — українська поетеса, есеїстка, перекладачка, журналістка.

Див. також 
 Стахура
 Стахів
 Стаховський
 Сташко
 Сташик
 Сташків
 Сташук
 Сташенко
 Сташевський